Сенниковы — название населённых пунктов в России:

 Сенниковы — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Сенниковы — деревня в Шабалинском районе Кировской области.